

Anno 
 1943 – (MCMXLIII in numeri romani) è un anno del XX secolo 
 1943 a.C.

Matematica 
 1943 (numero) – numero naturale

Astronomia 
 1943 Anteros – Asteroide near-Earth.